Натуральне число 553
 553 рік до нашої ери
 553 рік нашої ери